Figlia di Carlo di Valois e della prima moglie Margherità d'Angiò, il fratello Filippo VI divenne re di Francia.

Matrimonio e discendenza 
Nel 1310 sposò Guido I, conte di Blois. I due ebbero i seguenti figli:
 Luigi di Blois-Châtillon  (1315 ca. - 1346), conte di Blois;
 Carlo di Blois-Châtillon  (1319 ca. - 1364), duca di Bretagna;
 Maria di Blois-Châtillon (1323-1363), duchessa consorte di Lorena.

Ascendenza

Note

Bibliografia

Altri progetti